Laps de temps

Toponymie 
 Laps est une commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme et la région Auvergne.

Hydronymie 
 Laps (ou l'Aasp) est un affluent du Luy de Béarn à Serres-Castet dans les Pyrénées-Atlantiques.
Homonymie de toponyme